Let It Rock – traccia dell'album Rockin' at the Hops di Chuck Berry del 1960
Let It Rock – album dei Great White del 1996
Let It Rock – singolo di Kevin Rudolf del 2008, dall'album In the City